Santa Oliva – comune spagnolo
Santa Oliva – santa cristiana proveniente da Anagni
Santa Oliva – santa cristiana proveniente da Brescia
Santa Oliva – santa cristiana proveniente da Palermo